Подопхаи — название нескольких населённых пунктов:
 Подопхаи — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Подопхаи — деревня в Угранском районе Смоленской области.